Hoče-Slivnica (deutsch: Kötsch-Schleinitz) ist eine Gemeinde in der Region Spodnja Štajerska in Slowenien.

Lage und Einwohner 
In der aus 13 Dörfern und Weilern bestehenden Gesamtgemeinde leben 11.285 Menschen. Der Hauptort Spodnje Hoče hat allein 2.705 Einwohner und liegt auf 278 m. Die Gemeinde befindet sich etwa 6,5 km südlich des Stadtzentrums von Maribor. Ihre östliche Hälfte liegt in der ebenen Landschaft des "Dravsko polje" (Draufeld), während die westliche Hälfte noch zu den Ausläufern des Pohorje zählt.

Gemeindegliederung
Die Gemeinde umfasst 13 Ortschaften. Die deutschen Exonyme in den Klammern stammen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und werden heutzutage nicht mehr verwendet. (Einwohnerzahlen Stand 1. Januar 2022):

Nachbargemeinden

Geschichte 
Bis ins 3. Jahrtausend vor Christus reichen die Beweise für eine Besiedlung zurück. 1146 wurde die Ortschaft das erste Mal schriftlich erwähnt. Die jetzige Gesamtgemeinde wurde 1998 gegründet.

Sehenswert 
Sehenswert ist die 1500 m lange Lindenallee, die zum Hof Pohorski dvor führt.

Wirtschaft 
Im Juli 2019 wurde ein Lackierzentrum der Firma Magna International eröffnet. Zuvor hatte es Streit um ein Gesetz gegeben, das die Ansiedlung fördern sollte.

Weblinks 
Webseite der Gemeinde slowenisch

Einzelnachweise